Crozet – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Crozet (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Crozet – jednostka osadnicza w USA, w stanie Wirginia, w hrabstwie Albemarle